

Patronymes 
Malinovski, Malinovsky (masculin ; ) ou Malinovskaïa, Malinovskaya (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Michel Malinovsky (1941-2010), navigateur français ;
 Rodion Malinovski (1898-1967), militaire soviétique, ministre de la Défense et maréchal de l'Union soviétique ;
 Roman Malinovski (1876-1918), militant bolchévik et agent de l'Okhrana ;
 Vassili Demuth-Malinovski (1779-1846), sculpteur russe.
 Vladimir Malinovski (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Voir aussi 
 

Patronyme russe